Alfred Nicolas Rambaud (Besançon, 2 de julho de 1842 - 10 de novembro de 1905) foi um historiador francês.

Depois de estudar na École Normale Supérieure, completou os estudos na Alemanha.

Rambaud
Naturais de Besançon